Jméno a příjmení Josef Jindra nese více osob:

 Josef Jindra (podnikatel) (1885–1967) – zakladatel a ředitel podniku Armaturka Česká Třebová
 Josef Jindra (letec) (1936–2016) – mistr sportu v letecké akrobacii 
 Josef Jindra (fotbalista) (* 1971) – český fotbalista
 Josef Jindra (lední hokejista) (* 1980) – český lední hokejista
 Josef Jindra (* 1958) – manažer a partner olympijské vítězky Kateřiny Neumannové